Cuda – polski serial dramatyczny emitowany na platformie Polsat Box Go z zamiarem późniejszej emisji w telewizji Polsat. Serial wyprodukowany przez wrocławską firmę Polot Media.

Fabuła 
„Cuda” to nowy serial, który opowiada dwadzieścia,  różnych historii, inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami. Każdy odcinek, to opowieść o ludziach, którzy doświadczyli w swoim życiu niezwykłych zbiegów okoliczności, które odmieniły ich los. Serial daje nadzieję i wiarę w to, że nawet najbardziej beznadziejne sytuacje mogą, nagle się odmienić na korzyść. Trzeba tylko myśleć pozytywnie i głęboko w to wierzyć, a wtedy, można liczyć na prawdziwe „Cuda”.

Obsada 
 Mariusz Drężek 
 Halina Rowicka
 Grzegorz Kowalczyk
 Agnieszka Czekańska (lektor)
 Wojciech Medyński
 Aleksander Podolak
 Maciej Wrzosek 
i inni

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  w bazie Filmweb

Polskie seriale telewizyjne
Seriale telewizyjne emitowane od 2022
Seriale telewizyjne zakończone w 2023
Telewizyjne seriale obyczajowe
Dramat filmowy